Сиф може да се отнася за:

 Сиф – съпруга на Тор в скандинавската митология;
 Руското наименование на Сит – третият син на Адам.